Труссо:
 Труссо, Арман (1801—1867) — французский врач, педиатр.
 Труссо — французское название Бастардо, сорта винограда, используемого для изготовления красных вин.

См. также 
 Трусо (значения)